Ме́лик-Паша́ев — армянская фамилия. Женский вариант — Ме́лик-Паша́ева.

Мелик-Пашаев  
 Мелик-Пашаев, Врам Самсонович (1909—1994) — советский геолог, хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мелик-Пашаев, Ованес Нерсессович (род. 1951) — советский музыкальный продюсер и импресарио.

 Мелик-Пашаева 
 Мелик-Пашаева, Алла Александровна (1935—2013) — тележурналист, ведущая программы «Здоровье».
 Мелик-Пашаева, Карина Львовна (род. 1946) — ректор РАТИ-ГИТИС в 2009—2016 годах.
 Мехрибан Пашаева  26 августа 1964 (57 лет) - Первый вице-президент Азербайджана

Примечания

См. также 
 Мелик